

Onomastica
Onesimo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Onesimo – discepolo di san Paolo
Onesimo – ceramografo greco antico
Onesimo – vescovo di Soissons nel IV secolo